Bobowa – miasto w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Bobowa
 Bobowa – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim
 Bobowa – dawna gromada w powiecie gorlickim w województwie rzeszowskim
 Bobowa – stacja kolejowa w Bobowej, w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim

Zobacz też 
 Bobowa Miasto
 Dekanat Bobowa